Thomas Randle ist der Name folgender Personen:

* Thomas Randle (Sänger) (Thomas John Randle, auch Tom Randle; * 1958), US-amerikanischer Sänger (Tenor) 
 Thomas Randle (Rennfahrer) (* 1996), australischer Automobilrennfahrer